In 1919/20 werd het 25ste Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona gespeeld, dat georganiseerd werd door de Noord-Duitse voetbalbond. 

Victoria Hamburg werd kampioen en plaatste zich voor de Noord-Duitse eindronde, waar de club verloor van ABTS Bremen. Na dit seizoen werden de Noord-Duitse competities ontbonden. Er kwamen een overgangscompetitie en vanaf 1921 werd het Groot-Hamburgs voetbalkampioenschap gespeeld, wat eigenlijk een soort verderzetting was van deze competitie. 

VfL Altona was een fusie tussen Altonaer FC 1893 en Altonaer TS 1880, deze fusie werd echter na één seizoen reeds ontbonden.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Duits competitievoetbal 1919/20
Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona